Tomáš Hrubý ist der Name folgender Personen:

* Tomáš Hrubý (Radsportler) (* 1982), tschechischer Radsportler
 Tomáš Hrubý (Filmproduzent) (* 1986), tschechischer Filmproduzent